Municipio de Avery puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Avery (condado de Hancock, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Avery (condado de Humboldt, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Humboldt.
 Municipio de Avery (condado de Montmorency, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montmorency.